David García – hiszpański piłkarz
 David García – hiszpański kolarz szosowy